Skinner steht für:
 Skinner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Skinner (Messer), Form des Jagdmessers
 Skinner (Film), US-amerikanischer Film von Mark Herrier von 1991 
 Skinner-Box, Käfig für Testtiere

Skinner ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Skinner-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Skinner Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Skinner Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Skinner Saddle, Bergsattel in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Skinner, Berg in der Ross Dependency, Antarktika